Cumnock heißen folgende Orte:
Cumnock (Schottland), britische Kleinstadt in East Ayrshire
Cumnock (New South Wales), australische Kleinstadt im Cabonne Shire
Cumnock (North Carolina), US-amerikanischer Ort im Lee County (North Carolina)